Бухово — топоним:
 в Белоруссии
 Бухово — деревня, Краснопольский сельсовет Россонского района Витебской области;
 в Болгарии
 Бухово — город в общине Столична (городская область София);
 в Боснии и Герцеговине
 Бухово — село в общине Широки-Бриег;
 в России
 Бухово — село, Черняховский район Калининградской области.

См. также 
 Лыково-Бухово